Dundee United FC is een Schotse voetbalclub uit Dundee. Dundee United FC werd net als stadsgenoot Dundee FC slechts één keer kampioen in de Scottish Premiership.

Geschiedenis
De Ierse bevolking van de stad richtte naar het voorbeeld van Hibernian en Celtic een eigen voetbalclub op, Dundee Hibernian (Hibernia is de Latijnse naam voor Ierland). In 1923 kwam de club in financiële problemen en werden ze overgenomen door enkele zakenmensen die de naam veranderden in Dundee United.

De club kon vier seizoenen in de eerste klasse spelen maar zakte dan weg naar lagere reeksen. Nadat Jerry Kerr trainer van de club werd bracht hij Dundee UTD terug naar de eerste klasse in 1959. In het seizoen 1966-1967 nam de club deel aan de Jaarbeursstedenbeker. In de tweede ronde won Dundee UTD tweemaal van FC Barcelona. In de derde ronde bleek Juventus FC evenwel te sterk voor de Schotten.

In 1971 nam Jim McLean het over van Kerr en maakte de club nog succesvoller. Tot dan toe was Dundee FC de sterkste van de twee clubs uit Dundee, maar dat veranderde.

In het seizoen 1982/83 werd Dundee UFC kampioen met een recordaantal punten en goals. In Europa had de club al wat bewezen maar nu mochten ze voor het eerst deelnemen aan de Europacup I waarin ze de halve finales haalden. In die fase van het toernooi bleek AS Roma te sterk. Uit deze periode stamt de term The New Firm, zoals de wedstrijd tussen United en Aberdeen FC werd aangeduid.

Vier jaar later werd het de eerste Schotse club die de finale van de UEFA Cup haalde. In de eerdere rondes schakelde de club FC Barcelona uit. Net als in 1966 gebeurde dit met een thuis- en uitzege; tot op de dag van vandaag is Dundee UTD de enige Britse club die dat kon presteren. In de finale werd het loodje gelegd tegen IFK Göteborg.

In 1995 degradeerde de club voor één seizoen naar de 2de klasse. Sindsdien speelt de club in 1ste.

Erelijst
Scottish Premier League:
Winnaar (1): 1982/83

Scottish Football League First Division:
Winnaar (2): 1924/25, 1928/29

Scottish Cup:
Winnaar (2): 1994, 2010
Runner-up (7): 1974, 1981, 1985, 1987, 1988, 1991, 2005

Scottish League Cup:
Winnaar (2): 1980, 1981
Runner-up (4): 1982, 1985, 1998, 2008

Eindklasseringen

|}

Dundee United FC in Europa 

Dundee United FC speelt sinds 1966 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Europacup I (1x)
1983/84
Europa League (3x)
2010/11, 2011/12, 2012/13
Europa Conference League (1x)
 2022/23
Europacup II (3x)
1974/75, 1988/89, 1994/95
UEFA Cup (16x)
1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1993/94, 1997/98, 2005/06
Jaarbeursstedenbeker (3x)
1966/67, 1969/70, 1970/71

Nederlandse (oud-)spelers
 Nick van der Velden
 Armand Benneker
 Mario Bilate
 Sieb Dijkstra
 Fred van der Hoorn
 Guido van de Kamp
 Gijs Steinmann
 Mark de Vries
 Rodney Sneijder
 Frank van der Struijk

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Dundee United FC uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Maurice Malpas degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Dundee United FC in totaal 55 keer uit voor het Schotse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe link
 Officiële website